Overstromingen in Suriname 2006
 Overstromingen in Suriname 2022